Used and Abused: In Live We Trust è un DVD pubblicato dal gruppo melodic death metal svedese In Flames nel giugno 2005.

Disco 1
Live at Sticky Fingers – Sept. 7, 2004
 F(r)iend
 The Quiet Place
 Dead Alone
 Touch of Red
 Like You Better Dead
 My Sweet Shadow
 Evil in a Closet
 In Search for I
 Borders and Shading
 Superhero of the Computer Rage
 Dial 595–Escape
 Bottled
 Behind Space
 Artifacts of the Black Rain
 Moonshield
 Food for the Gods
 Jotun
 Embody the Invisible
 Colony
 Pinball Map
 Only for the Weak
 Trigger
 Cloud Connected

Live at Hammersmith, London – Dec. 27, 2004
 Pinball Map
 System
 Fuckin' Hostile (Pantera Cover) / Behind Space
 Cloud Connected
 In Search for I
 The Quiet Place
 Trigger
 Touch of Red
 My Sweet Shadow

Soundtrack Tour 2004 - Live
 Only For the Weak
 Clayman

Hidden Bonus Video
 Episode 666

Disco 2
Live in Madrid
 System
Live in Australia/Japan
 Dial 595 - Escape
Soundcheck in London
 Dial 595 - Escape
Soundcheck in London
 Touch of Red
Promotional Videos
 F(r)iend
 My Sweet Shadow
 Touch of Red
 The Quiet Place
Jester TV – Universal Access
 About IN FLAMES
 Interviews with band members
 About the Metallica show in Madrid
 Behind The Quiet Place video shoot
 Behind the Touch of Red video shoot
 Other videos: F(r)iend, Evil in a Closet
 About the start of the Soundtrack tour 2004
 Summer festival
 Like You Better Dead at Metaltown
 About the Japanese Tour
 About the Australian Tour
 L.A. – Roxy
 About the Hammersmith concert
 About the Judas Priest Tour
 666 at Scandinavium
 Backstage tour
 About the Sticky Fingers concert

Hidden bonus video
 Borders and Shading

Collegamenti esterni